Erichson ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wilhelm Erichson (1862–1940), schwedisch-russischer Architekt
 August Friedrich Erichson (1818–1889), deutscher Politiker und Bürgermeister von Stralsund
 Hans Erichson (1926–2020), deutscher Museologe

 Peter E. Erichson (1881–1963), deutscher Verlagsleiter
 Wilhelm Ferdinand Erichson (1809–1848), deutscher Entomologe